Michael Demuth ist der Name folgender Personen:

* Michael Demuth (Mathematiker) (* 1946), deutscher Mathematiker 
 Michael Demuth (Drehbuchautor) (* 1967), deutscher Drehbuchautor